Зоринский (посёлок)
 Зоринский (станция)
 Зоринский — одна из шести зон Центрально-Чернозёмного заповедника.